CEV-Pokal 2021/22 steht für:

 CEV-Pokal 2021/22 (Frauen)
 CEV-Pokal 2021/22 (Männer)